Bald Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bald Island (Western Australia), ö,

Falklandsöarna 

 Bald Island (ö i Falklandsöarna), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar